Bonham kan syfta på:

 Jason Bonham, brittisk musiker
 John Bonham, brittisk musiker
 Milledge Luke Bonham, amerikansk militär och politiker
 Bonham, Texas